Tiberio Claudio Nerón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tiberio Claudio Nerón.— El emperador Tiberio.
 Tiberio Claudio Nerón (cónsul 202 a. C.).— Cónsul en el año 202 a. C.
 Tiberio Claudio Nerón (hijo de Claudio el Ciego).— Primer Claudio con el cognomen Nerón.
 Tiberio Claudio Nerón (legado).— Abuelo del emperador Tiberio.
 Tiberio Claudio Nerón (pretor 181 a. C.).— Pretor en el año 181 a. C.
 Tiberio Claudio Nerón (pretor 178 a. C.).— Pretor en el año 178 a. C.
 Tiberio Claudio Nerón (pretor 167 a. C.).— Pretor en el año 167 a. C.
 Tiberio Claudio Nerón (pretor 42 a. C.).— Padre del emperador Tiberio.
 Tiberio Claudio Nerón Germánico.— El emperador Claudio.